Hammon ist der Familienname folgender Personen:

 Becky Hammon (* 1977), russisch-amerikanische Basketballspielerin und -trainerin
 Jennifer Hammon (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Hammon (* 1955), deutscher Kameramann und Regisseur

Siehe auch:

 Baal-Hammon